Vegeu Brasil per al país sud-americà
 Vegeu Brazil (Indiana) per la ciutat dels Estats Units d'Amèrica
 Vegeu Brazil (pel·lícula) per a la pel·lícula de Terry Gilliam